de artiestennaam van Belgisch-Marokkaans zanger en presentator Brahim Attaeb
 een verkorting van Ibrahim, een Arabische (onder meer in het Turks overgenomen) voornaam, equivalent Abraham, onder meer gedragen door:
 Brahim Bouhadan (1983), een Nederlands voetballer 
 Brahim Boutayab
 Brahim Brahim Boujouh
 Brahim Darri (1994), een Nederlands voetballer
 Brahim El Bahri (1986), een Marokkaans voetballer
 Brahim Lahlafi (1968), een voormalige Marokkaanse langeafstandsloper
 Brahim Zaari (1989), een Nederlands doelman van Marokkaanse afkomst